Certes muntanyes es coneixen amb aquest nom:
 Iztaccíhuatl, Mèxic
 Mont Tamalpais, Califòrnia 
 Mont Susitna, Alaska
 Kong Rei, Cambodja
 Doi Nang Non, Tailàndia
 Sleeping Beauty, Kalinga, Filipines
 Bundok ng Susong Dalaga, Illa Talim, Filipines
 Bundok ng Susong Dalaga, Mindoro Occidental, Filipines

Vegeu també 
 Dona Morta